Francisco Javier Mina kan syfta på:
 Francisco Xavier Mina (1789–1817), mexikansk upprorsledare

Geografi

Mexiko 

 Francisco Javier Mina, Chiapas, Ixtapa, 
 Francisco Javier Mina, Macuspana, 
 Francisco Javier Mina, Teapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar